Jim Price kan hänvisar till:
Jim Price, en amerikansk skivproducent och musiker 
Jim Price, en amerikansk baseballspelare
Jim Price, en amerikansk basketspelare
Jim Price, en amerikansk fotbollsspelare